Колонија Морено има више значења:

 Колонија Морено (Метлатонок), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Колонија Морено, Исла Хуан А. Рамирез (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику